Cuatro esquinas puede referirse a:

 Colonia Las Cuatro Esquinas, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Cuatro Esquinas, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Las cuatro esquinas, juego infantil.
 Monumento de las Cuatro Esquinas, cuadripunto de los Estados Unidos.